Маддалена:

 Маддалена — гора в Южных Известняковых Альпах, расположенная к северо-востоку от Брешии в Ломбардии.
 «Маддалена» — опера Сергея Прокофьева
 «Маддалена» — пьеса в стихах Магды Густавовны Ливен-Орловой (барона М. Ливен)
 «Маддалена» — название фильмов:
 «Маддалена» — фильм Августо Дженина
 «Маддалена» — фильм Ежи Кавалеровича

См. также 
 Маддалена, ноль за поведение — чёрно-белая комедия режиссёра Витторио Де Сики.
 Маддалена Токко (ум. 1429) — первая жена деспота Мореи Константина XI Палеолога.